Kugelau ist der Name folgender Orte:

 in Deutschland:
 Kugelau (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 in Österreich:
 Kugelau (Gemeinde Biberbach), Ortsteil der Gemeinde Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich